Соня Барьяктарович (; род. 11 сентября 1986, Иванград) — черногорская гандболистка, вратарь. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Черногории.

Карьера

Клубная 
Ранее выступала за черногорские клубы «Беране» и «Подгорица», в составе последнего клуба становилась неоднократной чемпионкой страны, в 2006 и 2010 выигрывала Кубок обладателей кубков, в 2012 году Лигу чемпионов. В 2012 году накануне Олимпиады перешла в российский клуб «Ростов-Дон», продлила в апреле 2013 года контракт с клубом. 5 мая 2013 года в составе «Ростов-Дона» стала обладательницей Кубка России имени Натальи Анисимовой, в 2015 году завоевала титулы чемпионки России и обладательницы Кубка России.

В 2015 году Соня уехала в Турцию, где играла сначала за команду «Бурса» из Османгазы, а потом перешла в «Кастамону».

В сборной 
В сборной провела 96 игр. Выступала на чемпионате мира 2011 года. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы 2012 года.

В составе юниорской сборной Сербии и Черногории принимала участие в чемпионате мира 2005 года (6-е место).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Лиги чемпионов ЕХФ  
 Профиль на сайте клуба «Будучност» 
 Профиль на сайте клуба «Ростов-Дон» 
 
 EKSKLUZIVNO: SONJA BARJAKTAROVIĆ NAKON RUKOMETNIH KREĆE U NOVE POBJEDE 

Гандбольные вратари
Гандболисты Сербии и Черногории
Гандболисты Черногории
Чемпионы Европы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Будучность»
Игроки ЖГК «Беране»
Игроки ГК «Кастамону»